El término Región Central, Región Centro o Región del Centro puede referirse a:

en América
Región Central, en Costa Rica.
 Región Central, en Nicaragua.
 Región Central, en Venezuela.
 Región Central, en Colombia.
 Región Centro, en Argentina.
 Región Centro Occidental, en Venezuela.
 Región Centro-Oeste, en Brasil.
 Zona Centro-Sur de São Paulo, en Brasil.
 Subregión Centro, en Nariño (Colombia).
 Subregión Centro, en Norte de Santander (Colombia).
 Subregión Centro, en Valle del Cauca (Colombia).
 Centrosur, en Caldas (Colombia).
 Subcentro, en Huila (Colombia).

en África
 Región Central, en Malaui.
 Región Central, en Togo.
 Región Central, en Ghana.
 Región Central, en Eritrea.
 Región Centro, en Burkina Faso.
 Región Centro-Norte, en Burkina Faso.
 Región Centro-Sur, en Burkina Faso.
 Región Centro-Este, en Burkina Faso.
 Región Centro-Oeste, en Burkina Faso.

en Asia
 Región Central, en Singapur.

en Europa
 Región Central, en Escocia.
 Región Centro, Portugal.